Коломерс (Коломес, , , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 4,30 км². Население — 201 человек (на 2010 год).

Население

Демография 
Населения города (в 2007 году) составляло 203 человека (из них менее 14 лет — 7,9 %, от 15 до 64 — 61,1 %, свыше 65 лет — 31,0 %). В 2006 году рождаемость составила 0 человек, смертность — 3 человека, зарегистрирован 1 брак. В 2001 году работоспособное население составляло 96 человек, из них безработных — 5 человек.

Среди лиц, проживавших на территории города в 2001 году, 184 родились в Каталонии (из них 111 человек в той же комарке), 13 человек приехало из других областей Испании, 6 человек приехало из-за рубежа. Высшее образование имеет 8,7 % всего населения. В 2001 году в городе насчитывалось 75 домохозяйств (из них 24,0 % состояли из одного человека, 22,7 % — из двух человек, 30,7 % — из 3 человек, 12,0 % — из 4 человек, 6,7 % — из 5 человек, 2,7 % — из 6 человек, 0,0 % — из 7 человек, 0,0 % — из 8 человек и 1,3 % — из 9 и более человек). Работоспособное население города в 2001 было занято:

 в сельском хозяйстве — 9,9 %;
 в промышленности — 19,8 %;
 в строительстве — 11,0 %;
 в сфере обслуживания — 59,3 %.На территории муниципалитета или комарки работало 48 человек, вне комарки — 57 человек.

Безработица 
В 2007 в городе зарегистрировано 2 безработных (в 2006 году — 1 безработный), все женщины.

Экономика

Предприятия

Промышленные предприятия

Сфера услуг

Жилой фонд 
В 2001 году 2,7 % всех семей (домохозяйств) имели жилье метражом до 59 м², 4,0 % — от 60 до 89 м², 44,0 % — от 90 до 119 м², 49,3 % — более 120 м².Из всех зданий в 2001 году 28,5 % было одноэтажными, 68,5 % — двухэтажными, 3,1 % — трехэтажными, 0,0 % — с четырьмя и более этажами.

Автопарк

Каталанский язык 
В 2001 году каталанский язык в городе понимали 99,5 % всего населения (в 1996 году — 98,1 %), умели говорить на нем 94,5 % (в 1996 году — 95,7 %), умели читать 94,5 % (в 1996 году — 93,4 %), умели писать 75,0 % (в 1996 году — 60,7 %). Не понимали каталанского языка 0,5 %.

Политика 
В выборах в Парламент Каталонии в 2006 году приняли участие 132 человека (в 2003 году — 149 человек). Голоса за политические силы распределились следующим образом:

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны